Минералсвил има више значења:
 Минералсвил (Јута)
 Минералсвил (Пенсилванија)